O Exército de Bangladesh (, Bangladesh Senabahini) é o ramo da guerra terrestre e o maior componente das Forças Armadas de Bangladesh.

A missão principal do exército é fornecer as forças e capacidades necessárias para cumprir as estratégias de segurança e defesa do governo de Bangladesh e defender a integridade territorial da nação contra ataques externos. O controle do pessoal e das operações é administrado pelo Departamento do Exército, da Divisão das Forças Armadas. O Exército de Bangladesh também é constitucionalmente obrigado a ajudar o governo e suas agências civis em épocas de emergência nacional. Esta função adicional é comumente referida como "ajuda à administração civil".

Ligações externas 
 
 Library of Congress Country Studies assessment of Bangladesh Army (1988)

Exércitos por país